C'est Joseph Lovera, de Coni (Piémont), qui achète le fief de Marie (aujourd'hui commune des Alpes-Maritimes) avec le titre comtal  (comte de Marie) en 1722 ; il porte : coupé d'argent et de gueules, au loup (sans doute des armes parlantes fondées sur un jeu de mots avec Lovera) brochant d'azur, lampassé de gueules.
 
En 1787, César Lovera di Maria, alors premier président du Sénat de Nice obtient le titre de marquis de Marie.

Sous le Premier Empire, Philippe Louis Edmond Sébastien Lovera de Maria est maire de Coni alors chef-lieu du département français de la Stura ; marquis de Maria, baron de l'empire,  sur institution de majorat, par lettres patentes du  ; écartelé : au , coupé d'argent et de gueules, au loup ravissant de l'un en l'autre ; au , des barons maires (qui est de gueules à la muraille crénelée d'argent) ; au , parti de gueules et d'argent, au comble d'or chargé d'un griffon de sable, lampassé de gueules ; au , de sinople coupé de gueules, à la fasce d'or brochante sur le coupé.   

En 1905, c'est un autre César qui est marquis  et réside à Turin.

Bibliographie
Philippe Lamarque, L'Héraldique napoléonienne, éditions du Gui, 1999, pas d'ISBN, tome I Album des Armoiries, tome II texte de  Michel Popoff ; sur le maire de Coni, voir  tome I   planche 74, tome II  pages 289 et 453 

Personnalité liée aux Alpes-Maritimes